Тестеразо има више значења:

 Тестеразо (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тестеразо (Халиско), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Тестеразо (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Тестеразо, Пуенте Кахон де Гатос (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику